Чантепек има више значења:

 Чантепек (Апастла), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Чантепек, Ел Чанте (Хокотепек), насеље у савезној држави Халиско у Мексику